Cesarstwo Rzymskie:
 Celerina – stolica tytularna

Szwajcaria:
 Celerina – niemiecka, włoska oraz dawna nazwa gminy Celerina/Schlarigna
 Celerina/Schlarigna – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Maloja
 Celerina – stacja kolejowa w Celerina/Schlarigni
 Celerina Staz – stacja kolejowa w Celerina/Schlarigni

Inne:
 Celerina seyrigii – roślina z rodziny akantowatych

Zobacz też:
 Schlarigna/Celerina